Contropiano (Встречный, Vstrečnyj) è un film sovietico del 1932 diretto da Fridrich Markovič Ėrmler e Sergej Iosifovič Jutkevič.

Trama

Note

Collegamenti esterni 

 

Film drammatici